Переплётная кры́шка — основная часть переплета книги, изготовленная из цельного листа картона или из картонных сторонок, оклеенных покровным переплётным материалом, бумагой с отпечатанным изображением; соединяется с книжным блоком при помощи форзацев.

См. также 
 Интегральный переплёт

Ссылки 
 ГОСТ 7.84-2002: Издания. Обложки и переплеты.
 ГОСТ Р 7.0.53-2007 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Издания. Международный стандартный книжный номер. Использование и издательское оформление

Книги